iTunes Festival: London 2011 — шостий міні-альбом американського рок-гурту My Chemical Romance, випущений 18 липня 2011 року.

Список композицій

Джерела 
 ITunes Festival: London 2011 allmusic
 ITunes Festival: London 2011 last.fm
 itunes 

Альбоми My Chemical Romance
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2011
Липень 2011
Музичні альбоми за алфавітом
Події 18 липня
Рок-альбоми